Der große Walzer ist der Titel von
 Der große Walzer (1938) (The Great Waltz), US-amerikanische Filmbiografie von Josef von Sternberg
 Der große Walzer (1972) (The Great Waltz), US-amerikanische Filmbiografie von Andrew L. Stone